Gauville (Orne)
 Gauville (Somme)
ook:
Gauville-la-Campagne, Eure